Верго́нн, Верґонн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний схід від Нанта, 50 км на північний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Вергонн, Ла-Шапель-Юллен, Шазе-Анрі, Комбре, Грюже-л'Опіталь, Ноелле, Пуансе, Ла-Прев'єр, Сен-Мішель-е-Шанво i Ле-Трамбле було об'єднано в новий муніципалітет Омбре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 319,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вергонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вергонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара